El pirata puede referirse a:
 El pirata (novela) (The Pirate), una novela del año 1821 escrita por Sir Walter Scott.
Il pirata, una ópera estrenada en 1827 con música de Donizetti.
The Pirate, una película musical del año 1948.
 Apodo de Juan Pablo Ordúñez.